

Cinema 
 Marocco – film del 1930 diretto da Josef von Sternberg
 Marocco – film del 1939 diretto da Florián Rey
 Marocco – film del 1949 diretto da Robert Florey

Persone 
 Cristina Marocco – attrice e cantante italiana (1972-   )
 Frank Marocco – fisarmonicista statunitense (1931-2012)
 Giuseppe Marocco – avvocato penalista italiano (1773-1829)
 Mario Marocco – politico italiano (1927-  )
 Philippe Marocco – ex rugbista a 15 francese (1960-   )
 Pietro Marocco – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare (1888-1915)

Geografia

Africa
 Marocco – Stato africano
 Marocco spagnolo – porzione del Marocco che fu protettorato spagnolo dal 1912 al 1956
 Città di Marocco  – antico nome, utilizzato lungo tutto il medioevo e l'età moderna, per indicare la città di Marrakech

Italia
 Marocco – frazione divisa tra Venezia e Mogliano Veneto.
 Marocco – località della frazione di Ciliverghe.